Prawda peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Prawda, un village de la voïvodie de Łódź ;
 Prawda, un village de la voïvodie de Petite-Pologne.